И́ндиан или Indian ( или Индейский) может означать:

Топонимы 

Реки Канады
  — в Британской Колумбии.
  — в Онтарио, впадает в озеро Райс.
  — в Онтарио, приток Миссисипи.
  — в Онтарио, впадает в озеро Мускока.
  — в Онтарио, приток .
  — в Юконе.
Реки США
  — в Делавэре.
  — в Мичигане.
  — во Флориде.
Прочие топонимы
  — остров в заливе Гумбольдта (Калифорния, США).
Составные топонимы США
  () — название нескольких маленьких поселений и речушек.
  — поселение в Мичигане.
 Индиан-Ривер — округ во Флориде.
 Индиан-Ривер-Истейтс — поселение во Флориде.
 Индиан-Ривер-Шорс — городок во Флориде.

Indian 
 Indian — марка американских мотоциклов.
 Indian Airlines — индийская авиакомпания (1953—2011).

См. также 
 Индиана (значения)
 Индиан-Ривер
 Кливленд Индианс — бейсбольный клуб из Кливленда (Огайо, США)
  — бейсбольный клуб из Индианаполиса (Индиана, США)
  — хоккейный клуб из Спрингфилда (Массачусетс, США)
  — крикетный клуб из Мумбаи (Индия)